Лига Паулиста 2012 (, официальное спонсорское название ) — 111-й розыгрыш чемпионата штата Сан-Паулу по футболу.

В третий раз подряд и всего в 20-й раз в своей истории чемпионом штата стал «Сантос», чей нападающий Неймар с 20-ю голами стал лучшим бомбардиром первенства. Вернувшийся из Серии A2 «Гуарани» (Кампинас) сумел сразу же стать вице-чемпионом, что является повторением рекордного результата команды в чемпионате штата.

Формула проведения 
В высшей Серии Лиги Паулисты (Серия A1) участвуют 20 клубов. В регулярном турнире каждый клуб играет по одному матчу против всех 19-ти соперников. Лучшие 8 клубов выходят в 1/4 финала плей-офф и продолжают борьбу за титул. В 1/4 и 1/2 финала проводится лишь один матч на поле команды, занявшей более высокое место в регулярном турнире. В финале играются два матча — дома и в гостях.

Параллельно полуфиналу за звание чемпиона проводится плей-офф за «Трофей провинции». В нём участвуют четыре лучшие команды интериора (глубинки, провинции) штата, представляющие города помимо Сан-Паулу, и уже выбывшие из борьбы за чемпионский титул. Участвуют как клубы, которые вылетели на стадии 1/4 финала, так и «добираются» из числа не попавших в восьмёрку в регулярном сезоне. Формула аналогична основному плей-офф — один матч в полуфинале на поле соперника, занявшего более высокое место в регулярном турнире, и две финальные игры.

Состав участников Серии A1

Статистика

Регулярный турнир 

Источник данных: soccerway.com
Обновлено

Плей-офф за Трофей провинции 
 1/2 финала

|}

 Финал

|}

Плей-офф за чемпионство 
 1/4 финала

|}

 1/2 финала

|}

 Финал

|}

Лучшие бомбардиры 

Шесть игроков забили свыше 9 голов. Семь футболистов отметились 8-ю забитыми голами. Среди последних — единственный иностранец в списке лучших бомбардиров — аргентинец Эрнан Баркос из «Палмейраса».

Символическая сборная 
Лучшим игроком турнира был признан Неймар. В символическую сборную попали 4 представителя «Сантоса», 3 — «Сан-Паулу», 2 — «Гуарани» (включая тренера) и по одному игроку от «Палмейраса», «Коринтианса» и «Можи-Мирина».

Тренер: Вадан («Гуарани»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги Паулисты

Лига Паулиста
Спорт в Бразилии в 2012 году
Футбол в Южной Америке в 2012 году